«Скала́» () — украинский футбольный клуб из города Стрый. Основан в 2004 году под названием ФК «Моршин». Профессиональный статус получил в 2009 году, который в 2018 потерял. В период с 2004 по 2011 годы представлял город Моршин.

Прежние названия 
 2009—2010: ФК «Моршин» Стрый
 февраль 2010 — февраль 2011: «Скала» Моршин
 с февраля 2011: «Скала» Стрый

В Детско-юношеской футбольной лиге
 2004—2007: ФК «Моршин» Моршин
 2007—2009: ФК «Моршинская» Моршин
 2009: ФК «Скала» Моршин

История

Детско-юношеский футбольный клуб 
В 2004 году по инициативе и финансовой поддержке торговой марки «Моршинская» в городе Моршине был создан детско-юношеский футбольный клуб «Моршин». Тренером был избран Олег Лозинский. Дебют тренера и команды состоялся летом 2004 года на Моршинском стадионе в товарищеском матче против ДЮСШ-15 (Киев). В клуб стали привлекать молодых футболистов города и района, и осенью 2004 года команда 1991 г. р. дебютировала в детско-юношеской футбольной лиге Львовской области. В первом сезоне моршинцы заняли высокое 2-е место. В межсезонье команда провела учебно-тренировочные сборы на футбольных базах команд Премьер-лиги «Шахтёр» и «Динамо».

В сезоне 2005/06 ФК «Моршин» дебютировал в первой лиге ДЮФЛ Украины двумя возрастными командами. Тренером U-17 был назначен бывший игрок львовских «Карпат», мастер спорта Украины Анатолий Петрик, а U-15 — Олег Лозинский. В своём дебютном сезоне моршинская команда заняла третье общекомандное место, уступив командам «Спартак» (Ивано-Франковск) и СДЮШОР «Калуш».

В 2006 году команда ФК «Моршин» приняла участие в XII Международном молодёжном футбольном турнире «Dobiegniew Cup 2006» в Польше и провела учебно-тренировочный сбор в городе Ужгород. Тренерский состав прошёл стажировку в команде-лидере молдавского футбола — ФК «Шериф» (Тирасполь). А в 2007 и 2008 году юные футболисты вместе со своими тренерами были на учебно-тренировочных сборах в ФК «Шериф». Тренерский штаб проходил стажировку в ФК «Шахтёр» (Донецк), где ему проводили семинары бывшие игроки «дончан» и сборной Украины Геннадий Орбу, Сергей Ковалёв, Валерий Кривенцов и Сергей Попов.

В сезоне 2006/07 ФК «Моршин» занял второе общекомандное место (команда U-17 в своей группе была первой, а игроки U-15 — третьими). Команда U-17 получила возможность выступить в финальной части соревнований в Киеве. В сезонах 2007/08 и 2008/09 моршинцы вновь занимали второе общекомандное место.

В сезоне 2009/10 детско-юношескими командами клуба U-17 (тренеры Романюк Р. В., Царица А. Р.) и U-15 (тренер Яичник В. С.) была выполнена задача — выход в Высшую лигу Детско-юношеской футбольной лиги Украины. Команда U-17, заняв первое место в своей группе и выиграв стыковой матч, получила право участвовать в финальной части в г. Никополь 22—23 июня, где заняла третье место.

25 декабря 2009 года ООО «ФК „Моршин“» было переименовано в ООО «ФК „Скала“» (Моршин).

Профессиональный футбольный клуб 
Для того чтобы молодые воспитанники ДЮФК имели возможность оставаться в команде после перехода во взрослый футбол, в начале июля 2009 ФК «Моршин» получил аттестат Федерации футбола Украины, который дал право участия во Всеукраинских соревнованиях по футболу среди профессиональных команд второй лиги сезона 2009/10. После этого клуб получил членство в ПФЛ. Перед стартом во второй лиге молодая команда Моршина была усилена игроками любительского клуба «Скала» из соседнего Стрыя, который выступал в чемпионате Львовской области. Сама «Скала» с этого момента была расформирована.

В чемпионате Украины среди команд второй лиги ФК «Моршин» был зарегистрирован в Моршине, но проводил матчи на стадионе «Сокол» в Стрые и во всех официальных документах первого круга чемпионата 2009/10 представлял именно Стрый. Стрыйские болельщики во время матчей «Моршина» регулярно разворачивали плакаты с текстом «Мы не Моршин — мы Скала», тем самым воздействуя на руководство клубов.

17 февраля 2010 постановлением № 5 Центрального Совета ПФЛ было утверждено изменение названия ООО «Футбольный клуб „Моршин“» на ООО «Футбольный клуб „Скала“» и юридический адрес с ул. Сечевых Стрельцов, д. 27/2 г. Моршин Львовской области на ул. Ивана Франко, д. 27 в г. Моршин Львовской области. Так появилась «Скала» (Моршин). В феврале 2011 года клуб стал называться «Скала» Стрый в честь футбольного клуба, исторически существующего в данной местности с 1911 года.

С 2010 года на эмблеме команды значится «1911» — год основания прежде существовавшей команды «Скала», хотя этот клуб имеет с исторической «Скалой» только общее название.

Статистика официальных выступлений 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Сезон
! Лига
! Место
! И
! В
! Н
! П
! ГЗ
! ГП
! О
!Кубок Украины
!Примечания
|-
|align=center|2009/10
|align=center|II
|align=center|11
|align=center|20
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|16
|align=center|11
|align=center|40
|align=center|6
|align=center|1/32 финала
|
|-
|align=center|2010/11
|align=center|II
|align=center|7
|align=center|22
|align=center|10
|align=center|5
|align=center|7
|align=center|26
|align=center|19
|align=center|35
|align=center|1/32 финала
|
|-
|align=center|2011/12
|align=center|II
|align=center|9
|align=center|26
|align=center|8
|align=center|4
|align=center|14
|align=center|26
|align=center|36
|align=center|28
|align=center|1/32 финала
|
|-
|align=center|2012/13
|align=center|II «A»
|align=center|5
|align=center|20
|align=center|9
|align=center|6
|align=center|5
|align=center|19
|align=center|15
|align=center|33
|align=center|1/32 финала
|
|-
|align=center|2013/14
|align=center|II
|align=center|18
|align=center|35
|align=center|8
|align=center|3
|align=center|25
|align=center|22
|align=center|60
|align=center|27
|align=center|1/32 финала
|
|-
|align=center|2014/15
|align=center|II
|align=center|5
|align=center|27
|align=center|11
|align=center|5
|align=center|11
|align=center|29
|align=center|34
|align=center|38
|align=center|1/32 финала
|
|-
|align=center|2015/16
|align=center|II
|align=center|5
|align=center|26
|align=center|13
|align=center|7
|align=center|6
|align=center|41
|align=center|23
|align=center|46
|align=center|1/32 финала
|align=center bgcolor=lightgreen|Повышение
|-
|align=center|2016/17
|align=center|I
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|1/32 финала
|
|}

Текущий состав 
По состоянию на 1 марта 2016 года:

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

См. также 
 Скала (футбольный клуб, Стрый, 1911)
 Список футбольных клубов Украины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Данные про команду на официальном сайте ПФЛ
 ФК «Моршин» получил право выступать во второй лиге ПФЛ
 Про футбольный клуб «Моршин»

ФК «Скала» Стрый (2004)
Стрый
Футбольные клубы Львовской области